Aranđelović ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Aranđelović (1948–2015), jugoslawischer Musiker
 Stojan Aranđelović (auch Stole Aranđelović; 1930–1993), jugoslawischer Schauspieler